Permaneder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Michael Permaneder (1794–1862), deutscher katholischer Theologe und Kanonist

Romanfigur:
 Alois Permaneder, Romanfigur aus Thomas Manns Buddenbrooks